Amerikai Egyesült Államok
Rena, önkormányzat nélküli település Washington államban
 Norvégia
Rena, község Hedmark megyében
 Spanyolország
Rena, község Badajoz tartományban